Charles Martin (politicus uit Oregon) (1863–1946), Amerikaans militair en gouverneur van Oregon
 Charles G. Martin (1912-1998), Amerikaans acteur
 Charles Martin (bokser) (1986), Amerikaans bokser
 Charles Martin (autocoureur) (1989), Frans rallyrijder